Le patronyme Dalemans, Daalmans, Daelmans ou  désigne une origine, littéralement « homme de la vallée » (nl:dal:vallée), comparable au français  ou .

Dalemans peut aussi renvoyer à une personne originaire de Dalen, village dans la province de Drenthe.

Le suffixe génitif -s est parfois absent : Daleman, Daalman, Daelman ou Daeleman.

La famille "Dalemans" orthographiée de la sorte est originaire de Maazeik, en Belgique. Au début du vingtième siècle, le noyau familial s'est éparpillé en Wallonie afin de subvenir à ses besoins. Le lieu d'expatriation le plus constaté fut Herstal pour ses qualités de ville industrielle et où le travail se trouvait avec facilité. 

À l'heure actuelle, on peut retrouver des noyaux familiaux à Maazeik, Herstal, Verviers, Huy et encore bien d'autres.  
    
Des variantes germaniques existent : Dahlman, , basées sur le patronyme .

Voir aussi